Caroliniani – abitanti di Carolina del Nord
Caroliniani – abitanti di Carolina del Sud